Лейва () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 12,71 км². Население — 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Blog de Leiva
 Asociación Cultural Villa de Leiva
 Leiva en pueblos-espana.org

Муниципалитеты Риохи